Joseph Gleber é o codinome de um suposto autor espiritual desencarnado que transmite as suas obras através da psicografia de médiuns, tais como, Robson Pinheiro Santos. Gleber teria sido um cientista recrutado pelo III Reich, no início da Segunda Guerra Mundial, para trabalhar na pesquisa da cisão nuclear e que teria se recusado a participar do projeto da bomba atômica. Supostamente, por essa afronta, teria sido cremado junto com os familiares em 1942.

O espírito materializado de Joseph Gleber teria ditado as diretrizes para a elaboração dos estatutos do Hospital Espírita André Luiz.

Muitos centros espíritas e de umbanda o têm como patrono e o homenageiam em seus cancionários.

Bibliografia do autor espiritual 
 A Alma da Medicina ISBN: 978-85-99818-32-9
 Medicina da Alma ISBN 9788587781253
 Além da Matéria ISBN 978-85-99818-13-8
 Consciência ISBN 9788599818060
 Energia ISBN: 978-85-99818-02-2
 Caderno Ilustrado da Bioenergetica ISBN: 978-85-87781-26-0

Ligações externas 
 Biografia mediúnica de Joseph Gleber, página visitada em 6 de janeiro de 2014.

Autores e entidades espirituais